Lamas kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos José Einicker Lamas 
 Gerardo Lamas

Robotskapade auktorsförkortningar